У таблиці нижче представлені склади команд-учасниць клубного чемпіонату світу з футболу 2010 року. Всі клуби повинні були представити остаточний список з 23 футболістів до 29 листопада. У разі травми одного з гравців з остаточного списку, він міг бути замінений гравцем з попереднього списку не менш ніж за 24 години до першого матчу своєї команди на турнірі.

«Аль-Вахда» 
Головний тренер:  Йозеф Гікерсбергер

«Хекарі Юнайтед»
Головний тренер:  Джеррі Аллен

«Інтернасьонал»
Головний тренер:   Селсо Рот

«Інтернаціонале»
Головний тренер:  Рафаель Бенітес

«Пачука»
Головний тренер:  Пабло Маріні

«Соннам Ільхва Чхонма»
Головний тренер:  Сін Тхе Йон

«ТП Мазембе»
Головний тренер:  Ламін Н'Діає

Примітки

Посилання 
 Статистика турніру на сайті rsssf.com  
FIFA Club World Cup UAE 2010  на FIFA.com
Офіційний сайт турніру (Archived)
Технічний звіт турніру  

2010 у футболі